José García García (1922), polític gallec.
 José García Viñas (1848 - 1931) fou un dirigent sindicalista Internacionalista.

Vegeu també 
 Josep Garcia